Seeschlacht in der Køgebucht steht für:

 Seeschlacht in der Køgebucht von 1427, siehe Seeschlacht im Öresund (1427)
 Seeschlacht in der Køgebucht (1677)
 Seeschlacht in der Køgebucht (1710)